Řecká Superliga 1967/68 probíhala podzimu 1967 do jara 1968. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stalo mužstvo AEK Athény.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Za vítězství byly 3 body, za remizu 2 a za prohru 1 bod.

Literatura 
 Magazín týdeníku "Kopaná-hokej" - "Fotbalový svět 1968"

Řecké fotbalové soutěže
Fotbal v Evropě v roce 1967
Fotbal v Evropě v roce 1968
Sport v Řecku v roce 1967
Sport v Řecku v roce 1968